Helong steht für:

 eine chinesische Stadt, siehe Helong
 eine Nationalitätengemeinde in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Helong (Xifeng)
 eine Ethnie und ihre Sprache auf der südostasiatischen Insel Timor, siehe Helong (Timor)